Llao Llao puede referirse a:

 El hongo comestible Cyttaria harioti, originario de Argentina y Chile.
 La localidad de Villa Llao Llao, cerca de Bariloche, Provincia de Río Negro (Argentina).
 El emblemático Hotel Llao Llao, que da nombre a la villa en que está ubicado.
 La Península Llao Llao, lengua de tierra en la que se encuentran la localidad y el hotel homónimo.
 La empresa española de heladerías Llaollao.